Herres steht für:

 eine Sektkellerei in Trier, siehe Sektkellerei Herres

Herres ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Herres (1888–1969), deutscher Maler und Glasmaler
 Amelie Herres (* 1996), deutsche Schauspielerin
 Herbert Herres (* 1959), deutscher Fußballspieler
 Jürgen Herres (* 1955), deutscher Historiker
 Robert T. Herres (1932–2008), US-amerikanischer General
 Volker Herres (* 1957), deutscher Fernsehjournalist